Pairac  o Payrac , municipi al departament de l'Òlt (regió de Migdia-Pirineus, França)
 Pairac (Cruesa), municipi al departament de Cruesa (regió de Llemosí, França) 
 Pairac de Belac, municipi francès al departament de l'Alta Viena (regió del Llemosí)
 Pairac lo Chasteu, municipi francès al departament de l'Alta Viena (regió del Llemosí)
 Cantó de Pairac, cantó francès al districte de Gordon (departament de l'Òlt)